Световното първенство по ски северни дисциплини през 1987 година се провежда от 11 до 21 февруари в Оберстдорф, Федерална република Германия.

След доминацията на ски бягането в свободен стил на предишното първенство, Международната федерация по ски въвежда отделни състезания по ски бягане в класически и свободен стил на това първенство. За първи и последен път (с изключение на зимните олимпийски игри през 1988 година), щафетите се състоят от четири поста в свободен стил.

Ски бягане (мъже)

15 km класически стил 
15 февруари 1987

30 km класически стил 
12 февруари 1987

50 km свободен стил 
21 февруари 1987

Щафета 4 × 10 km 
17 февруари 1987

Ски бягане (жени)

5 km класически стил 
16 февруари 1987

10 km класически стил 
13 февруари 1987

20 km свободен стил 
20 февруари 1987

Щафета 4 × 5 km 
17 февруари 1987

Северна комбинация (мъже)

15 km индивидуално по метода на Гундерсен 
13 февруари 1987

Кери Линч от САЩ завършва втори в това състезание, но по-късно е дисквалифициран за употреба на допинг. Поради това Бредесен получава сребърен медал, а Вайнбрух – бронзов

3 × 10 km отборно 
19 февруари 1987

Ски скокове (мъже)

Нормална шанца 
20 февруари 1987

Голяма шанца 
15 февруари 1987

Голяма шанца (отборно) 
17 февруари 1987

Класиране по медали

Източници 
 Резултати в ски бягането
 FIS Резултати в северната комбинация
 FIS Резултати в ски скоковете

Ски северни дисциплини 1987
Ски северни дисциплини
Северна комбинация
Ски скокове
Ски бягане
Спорт в Германия
Бавария